Jiří Němec (1932–2001) – czechosłowacki i czeski filozof, jeden z inicjatorów Karty 77
 Jiří Němec (ur. 1966) – czeski i czechosłowacki piłkarz
 Jiří Němec (ur. 1970) – czeski pedagog, dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Masaryka
 Jiří Němec (ur. 1971) – czeski rolnik i samorządowiec związany z krajem południowomorawskim